Tamira Paszek era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
 
Mihaela Buzărnescu ha battuto in finale Naomi Broady 7–5, 6–4.

Teste di serie

  Sofia Shapatava (semifinali)
  Naomi Broady (finale)
  Lisa Whybourn (primo turno)
  Tatia Mikadze (primo turno)

 Nikola Hofmanová (primo turno)
 Pemra Özgen (quarti di finale)
 Tara Moore (quarti di finale)
 Anna Piven (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Kültürpark Cup 2011